Хірокі Ямада () — японське ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Ямада Хірокі (1988) — футболіст
 Ямада Хірокі (1982) — стрибун
 Ямада Хірокі (1988) — бейсболіст
 Ямада Хірокі (1967) — композитор
Сторінки зі списками однофамільців-тезок